Blitz – termine che indica un'azione militare rapida e improvvisa e, per estensione, in ambito politico o economico-finanziario, un'azione repentina ed inattesa
 The Blitz – campagna di bombardamento strategico che la Luftwaffe portò avanti sulla Gran Bretagna dal 7 settembre 1940 al maggio 1941

Musica 
 Blitz – gruppo musicale inglese del punk rock delle origini
 Blitz – casa discografica italiana
 Blitz – gruppo musicale brasiliano
 Blitz – album di Eugenio Finardi del 1978
 The Blitz – album musicale dei Krokus del 1984
 Blitz – album dei KMFDM del 2009
 Da Blitz – progetto musicale
 Blitz – rivista portoghese di musica

Mezzi militari 
 Opel Blitz – modello di autocarro tedesco
 Arado Ar 234 Blitz – aereo militare tedesco

Persone 
 Gérard Blitz – pallanuotista belga
 Gérard Blitz – imprenditore belga
 Maurice Blitz – pallanuotista belga

Altro 
 Blitz – specialità del gioco degli scacchi, con cadenza inferiore ai 10' per ciascun giocatore
 Blitz – programma informatico per gli scacchi di Robert Hyatt
 Blitz – azione difensiva del football americano
 Blitz – film del 2011 con protagonista Jason Statham
 Blitz – programma televisivo condotto da Gianni Minà su Rai 2 negli anni ottanta
 Blitz – rivista settimanale italiana di cinema, attualità e fumetti
 Blitz – videogioco sparatutto per computer del 1982
 Blitz! – videogioco di football americano per Vectrex del 1982

Altri progetti